Вилсанди () может означать:
 Вилсанди — остров в Эстонии;
 Вилсанди — деревня в Эстонии (уезд Сааремаа);
 Вилсанди — национальный парк в Эстонии.